Ich sehe was, was du nicht siehst steht für:

 Ich sehe was, was du nicht siehst, Kinderspiel
 Ich sehe was, was du nicht siehst (1983), deutscher Fernsehfilm von Christian Steinke (1983) 
 Ich sehe was, was du nicht siehst (2021), deutscher Fernsehfilm aus der Fernsehserie Frühling
 Ich sehe was, was du nicht siehst (Hörspiel), Hörspiel von Tim Staffel (2003)
 Ich sehe was, was du nicht siehst (Senta-Sofia-Lied), Lied von Senta-Sofia Delliponti (2007)
 Ich sehe was, was du nicht siehst (Laura-Wilde-Lied), Lied von Laura Wilde (2010)
 Ich sehe was, was du nicht siehst (Kurzgeschichte), Kurzgeschichte von Roald Dahl (1977) 
 Ich sehe was, was Du nicht siehst (Vortrag), Vortrag von Niklas Luhmann (1990)